Александр Николаевич Черепов (1877 — 1964) — русский офицер, генерал-майор, участник Первой мировой и Гражданской войны.

Биография 
Православный. Из потомственных дворян Курской губернии.

Окончил Ярославскую военную школу (1896) и Одесское военное училище по 2-му разряду (1898), откуда выпущен был подпрапорщиком в 136-й пехотный Таганрогский полк.

На 1 января 1909 года — в чине штабс-капитана.

В Первую мировую войну вступил в должности командира 1-й роты 136-го пехотного Таганрогского полка. Произведен в капитаны 7 августа 1914 года «за выслугу лет», в подполковники — 24 мая 1915 года «за отличия в делах против неприятеля». С 30 июня 1915 года был назначен командиром 2-го батальона. Пожалован Георгиевским оружием

Удостоен ордена Св. Георгия 4-й степени

Произведен в полковники 15 января 1916 года «за отличия в делах против неприятеля». 6 февраля 1917 года назначен командиром 282-го пехотного Александрийского полка. Отличился в Июньском наступлении. 20 июня 1917 года произведён в генерал-майоры «за отличия в делах против неприятеля», назначен командиром бригады 155-й пехотной дивизии, а затем командующим 4-й пехотной дивизией (июль—сентябрь 1917). После Октябрьской революции уехал к семье в Ростов-на-Дону.

5 декабря 1917 года явился к генералу Корнилову в штаб Добровольческой армии и был назначен командиром 1-го добровольческого отряда, сформированного им в Ростове. Участник 1-го Кубанского похода, командир бригады 1-й пехотной дивизии. Командир бригады во 2-й пехотной дивизии с июня 1918 и во время 2-го Кубанского похода. С 1 января 1919 года — командир 2-й пехотной дивизии (после генерала Боровского). В начале 1919 года, без оставления прежней должности, стал черноморским военным губернатором в Новороссийске. В дальнейшем был начальником Туапсинского отряда, сформированного на базе 2-й дивизии, который, по словам генерала Деникина, «имел задачу прикрывать нашу главную базу — Новороссийск — со стороны Грузии». В конце июля 1920 в Крыму генерал Врангель назначил Черепова начальником группы особого назначения для высадки у Анапы для соединения с действовавшими против Красной армии партизанскими отрядами и отвлечения внимания противника от десанта главных сил генерала Улагая у станицы Приморско-Ахтарская. Отряд Черепова в составе Корниловского военного училища и Черкесского дивизиона после высадки был прижат к морю. Надежды на соединение с зелеными не оправдались, отряд понес тяжелые потери и 10 августа 1920 года погрузился на прибывшие из Керчи суда. Во время десанта Черепов был тяжело ранен в правую ногу и после эвакуации был отправлен в Сербию. После излечения поселился в Новом Саде и в течение многих лет возглавлял местный отдел Союза участников 1-го Кубанского похода. Председатель Новосадского отделения IV отдела РОВС.

В 1941 году вместе со своим сыном и группой добровольцев из Нового Сада одним из первых вступил в Русский охранный корпус. Командир 1-го батальона 3-го полка (с 10.01.1942). Командир 4-го полка, оберст-лейтенант (с 29.04.1942). Командир 3-го батальона 3-го полка (с 09.12.1942). Командир батальона «Белград» (с 03.1943). Вновь командир 3-го батальона (с 11.11.1943). Командир 2-го батальона 3-го полка (с 03.1944). С 26.10.1944 командир Запасного батальона Сводного полка (с 15.12. — 5-го полка) в долине реки Ибр, с 04.05.1945 составивший 3-й батальон 1-го Казачьего полка генерала Зборовского. За боевые отличия награждён Железным Крестом II класса.

После Второй мировой войны жил в Австрии и Западной Германии (в (Мюнхене), где состоял председателем Союза русских военных инвалидов. В начале 1950-х переехал в Нью-Йорк, где принимал деятельное участие в жизни Союза первопоходников. Участвовал в деятельности Фонда св. Александра Невского. Вице-председатель Союза чинов Русского корпуса. Председатель Союза участников 1-го Кубанского генерала Корнилова похода (12 апреля 1948 — 15 февраля 1964 гг.).

Скончался в 1964 году в Нью-Йорке. Жена — София Ардалионовна Черепова (1880—1970), их сын — Владимир (1902—1981).

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й ст. (ВП 12.02.1909)
 Орден Святой Анны 3-й ст. (ВП 2.03.1912)
 Орден Святого Станислава 2-й ст. с мечами (ВП 16.01.1915)
 Орден Святой Анны 2-й ст. с мечами (ВП 16.01.1915)
 Орден Святого Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (ВП 17.03.1915)
 Орден Святой Анны 4-й ст. с надписью «за храбрость» (ВП 12.09.1915)
 Высочайшее благоволение «за отличия в делах против неприятеля» (ВП 20.11.1915)
 Георгиевское оружие (ВП 29.05.1916)
 мечи и бант к ордену Святой Анны 3-й ст. (ВП 1.06.1916)
 Орден Святого Георгия 4-й ст. (ВП 25.06.1916)
 Георгиевский крест 4-й степени с лавровой веткой (№ 910015)

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Одесского военного училища
Военачальники Первой мировой войны
Генерал-майоры (Российская империя)
Первопоходники
Генерал-майоры России (Белое движение)
Русские эмигранты первой волны в Югославии
Чины Русского корпуса
Похороненные на кладбище Ново-Дивеево